S51 steht für:
 das Kleinkraftrad Simson S 51 
 die Droga ekspresowa S51, eine Schnellstraße in Polen
 die S-Bahn-Linie 51 (Steiermark)

Abkürzung